Ла Палета има више значења:

 Ла Палета, Естабло (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палета (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палета (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику